

Мурі — село у волості Луунья повіту Тартумаа
 Мурі — село у волості Мулґі повіту Вільяндімаа

Мурі — округ в кантоні Ааргау
 Мурі — громада в кантоні Ааргау
 Мурі-бай-Берн — місто в кантоні Берн